Анна Ульссон (веслувальниця)
 Анна Ульссон (лижниця)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок